Herrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Herrsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 
Herrsjön, Värmland, sjö i Storfors kommun,  (1,58 km²)
Herrsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (7,28 ha)
Lill-Herrsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (21,7 ha)
Lill-Herrsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (12,3 ha)
Stor-Herrsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,21 km²)
Stor-Herrsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (46,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn